Spawn – serie a fumetti statunitense
Spawn – personaggio dei fumetti creato da Todd McFarlane
Spawn – film del 1997 diretto da Mark Dippé, basato sull'omonimo personaggio dei fumetti
Spawn (Todd McFarlane's Spawn) – serie animata statunitense trasmessa dal 1997 al 1999
Spawn – creazione di un personaggio o di un oggetto nei videogiochi